Camila Giorgi era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Dothan Pro Tennis Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ajla Tomljanović che ha battuto in finale Zhang Shuai 2–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Tatjana Maria (quarti di finale)
  Maria Sanchez (secondo turno)
  Alexa Glatch (quarti di finale)

  Julia Cohen (secondo turno)
  Michelle Larcher de Brito (primo turno)
  Jessica Pegula (quarti di finale)
  Zhang Shuai (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dothan Pro Tennis Classic 2013